Lago Jacare kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lago Jacaré (sjö i Brasilien, lat -4,87, long -59,90), Amazonas, 
 Lago Jacaré (sjö i Brasilien, lat -4,29, long -62,07), Amazonas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar